Лотоцька Наталія Василівна
 Лотоцька Олена